Довгополюк Анна Сергіївна (* 1985) — українська волейболістка, догравальник. Гравець національної збірної.
 Довгополюк Леонід Васильович (1962—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Довгополюк Матвій Лукич (1893—1944) — український педагог, поет, прозаїк. Редактор журналу «Трудова освіта». Член літературної організації «Плуг», замучений у таборах ГУЛАГу.